Hacıbektaş (district), een Turks district in de provincie Nevşehir
 Hacıbektaş (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hacıbektaş